Velika nagrada Belgije 1931 je bila tretja in zadnja dirka v Sezoni Velikih nagrad 1931. Potekala je 12. julija 1931.

Rezultati

Štartna vrsta

Dirka 

|-
! rowspan=2|1
| rowspan=2|4
|  William Grover-Williams
| rowspan=2|Usines Bugatti
| rowspan=2|Bugatti T51
| rowspan=2|88
| rowspan=2|
| rowspan=2|2
| 1
|-
|  Caberto Conelli
| 1
|-
! rowspan=2|2
| rowspan=2|10
|  Tazio Nuvolari
| rowspan=2|Alfa Corse
| rowspan=2|Alfa Romeo 6C-1750
| rowspan=2|88
| rowspan=2|
| rowspan=2|5
| 2
|-
|  Baconin Borzacchini
| 2
|-
! rowspan=2|3
| rowspan=2|2
|  Ferdinando Minoia
| rowspan=2|Alfa Corse
| rowspan=2|Alfa Romeo 6C-1750
| rowspan=2|85
| rowspan=2|+3 Krogi
| rowspan=2|3
| 3
|-
|  Giovanni Minozzi
| 3
|-
! rowspan=2|4
| rowspan=2|16
|  Henry Birkin
| rowspan=2|Privatnik
| rowspan=2|Alfa Romeo 8C-2300LM
| rowspan=2|83
| rowspan=2|+5 Krogov
| rowspan=2|8
| 4
|-
|  Brian Lewis
| 4
|-
! rowspan=2|5
| rowspan=2|8
|  Henri Stoffel
| rowspan=2|Privatnik
| rowspan=2|Mercedes-Benz SSK
| rowspan=2|81
| rowspan=2|+7 Krogov
| rowspan=2|6
| 4
|-
|  Boris Ivanowski
| 4
|-
! rowspan=2|6
| rowspan=2|24
|  Jean Pesato
| rowspan=2|Privatnik
| rowspan=2|Alfa Romeo 8C-1750
| rowspan=2|73
| rowspan=2|+15 Krogov
| rowspan=2|10
| 4
|-
|  Pierre Félix
| 4
|-
! rowspan=2|7
| rowspan=2|18
|  Jean-Pierre Wimille
| rowspan=2|Usines Bugatti
| rowspan=2|Bugatti T51
| rowspan=2|65
| rowspan=2|+23 Krogov
| rowspan=2|7
| 5
|-
|  Jean Gaupillat
| 5
|-
! rowspan=2|8
| rowspan=2|22
|  Charles Montier
| rowspan=2|Privatnik
| rowspan=2|Montier-Ford
| rowspan=2|58
| rowspan=2|+30 Krogov
| rowspan=2|11
| 5
|-
|  "Ducolombier"
| 5
|-
! Ods
| 20
|  François Montier
| Privatnik
| Montier-Ford
| 56
| 
| 12
| 5
|-
! rowspan=2|Ods
| rowspan=2|6
|  Albert Divo
| rowspan=2|Usines Bugatti
| rowspan=2|Bugatti T51
| rowspan=2|51
| rowspan=2|Mehan. napaka
| rowspan=2|1
| 5
|-
|  Guy Bouriat
| 5
|-
! rowspan=2|Ods
| rowspan=2|12
|  Achille Varzi
| rowspan=2|Usines Bugatti
| rowspan=2|Bugatti T51
| rowspan=2|44
| rowspan=2|Meh. napaka
| rowspan=2|4
| 5
|-
|  Louis Chiron
| 5
|-
! rowspan=2|Ods
| rowspan=2|14
|  Giuseppe Campari
| rowspan=2|Alfa Corse
| rowspan=2|Alfa Romeo 6C-1750
| rowspan=2|40
| rowspan=2|Ogenj
| rowspan=2|9
| 6
|-
|  Goffredo Zehender
| 6
|}

Viri

 
 

Sezona Velikih nagrad 1931
1931